Il collegio elettorale di Fiorenzuola d'Arda - Fidenza fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Alseno, Besenzone, Bettola, Cadeo, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Cortemaggiore, Farini d'Olmo, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gossolengo, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda (provincia di Piacenza), Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Polesine Parmense, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Zibello (provincia di Parma).

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Fiorenzuola d'Arda - Fidenza